Тінь:
 Тінь — темна область простору, закрита від джерела світла непрозорим об'єктом
 Тінь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Савоя
 Тінь (фільм, 1994) — американський кінофільм 1994 року.
 Тінь — український спецпідрозділ «Тінь»